Koivusaari (finnisch für Birkeninsel) bezeichnet verschiedene Inseln in Finnland, darunter:

 Koivusaari, Insel in Helsinki, Stadtteil Lauttasaari, mit U-Bahnhof der Metro Helsinki

Koivusaari ist der Familienname folgender Personen:
 Maija Koivusaari (* 1941), finnische Leichtathletin, siehe Leichtathletik-Europameisterschaften 1962/Weitsprung der Frauen
 Tomi Koivusaari (* 1973), finnischer Hardrock-Musiker